David Rowland peut faire référence à :

  (1924-2010), designer industriel américain
  (1945-), promoteur immobilier britannique
  (1569-1586), traducteur gallois

Voir aussi